Каланда́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Каландадзе, Авксентий Мелитонович (1904—1981) — советский юрист, специалист по земельному праву, профессор ЛГУ.
 Каландадзе, Анна Павловна (1924—2008) — грузинская поэтесса.
 Каландадзе, Вахтанг Вахтангович (род. 1988) — российский битбоксёр, музыкант и вокалист.
 Каландадзе, Велимир Иосифович (род. 1935) — советский и грузинский шахматный композитор.
 Каландадзе, Виссарион Дмитриевич (род. 1956) — грузинский музыкант, вокалист.
 Каландадзе, Иродий Бичиевич (1894 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Каландадзе, Кетеван — грузинская художница.
 Каландадзе, Нестор Ананьевич (1901 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Каландадзе, Николай Николаевич (1939—2015) — советский и российский палеонтолог.